Mercado kan som auktorsförkortning betyda:

 Maritza Mercado
 Ángel Mercado

Robotskapade auktorsförkortningar